Са́йрус () — английская форма имени Кир.

Фамилия 
 Кирос, Питер (1925—2012) — американский политик и адвокат.
 Сайрус, Билли Рэй (род. 1961) — американский музыкант.
 Сайрус, Данил (род. 1990) — тринидадский футболист.
 Сайрус, Майли (род. 1992) — американская певица, автор песен и актриса.
 Сайрус, Ноа (род. 2000) — американская певица и актриса.
 Сайрус, Трэйс (род. 1989) — американский музыкант.

Имя 
 Байингтон, Сайрус (1793—1868) — протестантский миссионер.

Прочее 
 «Сайрус» — американский фильм 2010 года, снятый режиссёрами Джеем и Марком Дюплассами.
 Cyrus — британский дабстеп-продюсер и диджей.